Nomo – suddivisione amministrativa dell'antico Egitto
Nomo – suddivisione amministrativa soppressa della Grecia moderna
Flavio Nomo – console romano
Nomo – forma di lirica corale

Pagine correlate 
 Nomos